Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2016 wurde vom 13. Januar bis zum 22. September 2015 in insgesamt 13 Gruppen und einem Play-off ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Serbien konnten in der Qualifikation die weiteren elf Startplätze gesichert werden. In der Vorrunde spielten die Teilnehmer mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in sechs Gruppen gegeneinander. Die Gruppensieger rückten in die Qualifikationsrunde auf. Die Zweitplatzierten und der beste Drittplatzierte der Qualifikationsrunde spielten in einem Play-off die letzten vier Startplätze für die EM in Serbien aus.

Teilnehmende Länder

Vorrunde

Qualifikationsrunde

Spielorte 

Vorrunde
 Gruppe A
 Zala Skaptopara, Blagoewgrad, Bulgarien
 Gruppe B
 Sportski centar Morača, Podgorica, Montenegro
 Gruppe C
 Sporthalle Kaunas, Kaunas, Litauen
 Gruppe D
 FMF Arena, Ciorescu, Republik Moldau
 Gruppe E
 Hibernians Pavillon, Paola, Malta
 Gruppe F
 Arena Skövde, Skövde, Schweden

Qualifikationsrunde
 Gruppe 1
 Olympiahalle Zetra, Sarajevo, Bosnien und Herzegovina
 Gruppe 2
 Sportski centar Boris Trajkovski, Skopje, Mazedonien
 Gruppe 3
 Hala Miejska, Krosno, Polen
 Gruppe 4
 Olympisches Sportkomplex Sarhadchi, Baku, Aserbaidschan
 Gruppe 5
 Tri Lilije, Laško, Slowenien
 Gruppe 6
 Sportna hala Dubrovnik, Dubrovnik, Kroatien
 Gruppe 7
 Sala Polivalentă din Călărași, Călărași, Rumänien

Vorrunde 
Die in den Tabellen farblich unterlegten Mannschaften zogen in die Qualifikationsrunde ein.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Qualifikationsrunde 
Die gelblich unterlegten Mannschaften qualifizierten sich für das Endturnier in Serbien. Die grünlich unterlegten Mannschaften zogen in die Play-off-Runde ein.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Play-off 
In die Play-off-Runde zogen die Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte aus der Qualifikationsrunde ein. Sie spielten die letzten Startplätze für das EM-Turnier aus.

Hinspiele

Rückspiele

Weblinks 
 de.uefa.com: Komplette Ergebnislisten der UEFA

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Bulgarien
Sportveranstaltung in Montenegro
Sportveranstaltung in Kaunas
Sportveranstaltung in der Republik Moldau
Sportveranstaltung in Malta
Sportveranstaltung in Schweden
Sportveranstaltung in Bosnien und Herzegowina
Sportveranstaltung in Nordmazedonien
Sportveranstaltung in Polen
Sportveranstaltung in Aserbaidschan
Sportveranstaltung in Slowenien
Sportveranstaltung in Kroatien
Sportveranstaltung in Rumänien
Futsal (Serbien)